

Architettura
Villa Brody – villa di Greve in Chianti, Italia

Astronomia
 9974 Brody – asteroide del sistema solare

Geografia

 Brody – comune polacco del Voivodato di Lubusz
 Brody – comune polacco del Voivodato della Santacroce

 Brody – città ucraina dell'oblast' di Leopoli, capoluogo del distretto omonimo
 Brody – villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ratne
 Distretto di Brody – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli

Onomastica
 Brody – prenome inglese

Persone
 Adam Brody – attore statunitense
 Adrien Brody – attore e produttore cinematografico statunitense
 György Bródy – pallanuotista ungherese
 Louis Brody – attore tedesco
 Neville Brody – designer, direttore artistico e disegnatore di caratteri tipografici britannico
 Sándor Bródy – calciatore ungherese
 Sándor Bródy – scrittore e giornalista ungherese
 Tal Brody – ex cestista statunitense naturalizzato israeliano

Personaggi
 Ellen Brody – personaggio della saga televisiva Lo squalo (franchise)
 Martin Brody – personaggio della saga televisiva Lo squalo (franchise)
 Morgan Brody – personaggio della serie televisiva CSI - Scena del crimine